Gustaf Eklund kan avse:

* Gustaf Eklund (1868–1943), företagsledare och tidningsman
 Gustaf Eklund (1894–1964), jurist och ämbetsman
 Gustaf Eklundh (1858–1942), företagsledare